Ди́венская — топоним, происходящий от названия посёлка  Дивенский и деревни Большая Дивенка, расположенных вблизи реки Дивенка:

 Дивенская — железнодорожная платформа в Ленинградской области.
 Дивенская улица — улица в Санкт-Петербурге.